

Patronyme 

 Andy Collett, joueur de football anglais ;
 Anthony Collett, auteur anglais ;
 Ben Collett, joueur de football anglais ;
 Camilla Collett, auteur norvégien ;
 Charles Collett, ingénieur britannique ;
 Elmer Collett, joueur de football américain ;
 Ernie Collett, plusieurs personnes ;
 Glenna Collett-Vare (1903-1989), une championne de golf américaine ;
 Henry Collett (1836-1901), botaniste et officier britannique ;
 Herbert Collett, homme politique australien ;
 Jason Collett, chanteur canadien ;
 Johan Christian Collett, officiel du gouvernement norvégien ;
 John Collett (1730 ou 1735 - 1775),  violoniste et compositeur britannique.
 John A. Collett, officier de l'U.S. navy ;
 Jonas Collett, homme politique norvégien ;
 Lorraine Collett, modèle américain, the Sun-Maid girl ;
 Mark Collett, du Young British Nationalist Party ;
 Nathan Collett, réalisateur kényan ;
 Robert Collett (1842-1913), zoologiste norvégien ;
 Wayne Collett (1949-2010), athlète américain.

Prénom 
Collett est un prénom.

Autres 
 , titre au Royaume-Uni
 , destroyer de l'U.S. navy
 Collett's snake, serpent venimeux originaire d'Australie
 Collett, petite ville du comté de Jay dans l'Indiana aux États-Unis
 Collett Dickenson Pearce, agence publicitaire britannique

Voir aussi